Matti Kuparinen (né le  à Pori en Finlande) est un joueur professionnel finlandais de hockey sur glace. Il évolue au poste d'attaquant.

Biographie

Carrière en club 
Formé à l'Ässät Pori, il commence sa carrière en senior dans la SM-liiga en 2003. De 2007 à 2011, il est capitaine de l'équipe. Il s'engage ensuite avec le KalPa Kuopio.

Carrière internationale 
Il représente l'Équipe de Finlande au niveau international.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2000-2001 ||Ässät Pori U20 ||Jr. A 1 divisioona ||2 ||0 ||1 ||1 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2001-2002 ||Ässät Pori U18 ||Jr. B SM-sarja ||24 ||5 ||13 ||18 ||94 ||2 ||1 ||1 ||2 ||10
|-
|2001-2002 ||Ässät Pori U20 ||Jr. A 1 divisioona ||11 ||5 ||3 ||8 ||31 ||7 ||1 ||0 ||1 ||4
|-
|2002-2003 ||Ässät Pori U20 ||Jr. A SM-Liiga ||34 ||8 ||7 ||15 ||98 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2003-2004 ||Ässät Pori U20 ||Jr. A SM-Liiga ||20 ||6 ||15 ||21 ||38 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2003-2004|| Ässät Pori || SM-liiga ||36 ||1 ||4 ||5 ||24 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2004-2005 ||Ässät Pori U20 ||Jr. A SM-Liiga ||17 ||4 ||10 ||14 ||67 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2004-2005|| Ässät Pori || SM-liiga ||25 ||0 ||0 ||0 ||16 ||- ||- ||- ||- ||-
|-  
| 2005-2006|| Ässät Pori || SM-liiga ||56 ||4 ||9 ||13 ||54 ||14 ||2 ||4 ||6 ||6
|-
| 2006-2007|| Ässät Pori || SM-liiga ||54 ||5 ||16 ||21 ||137 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2007-2008|| Ässät Pori || SM-liiga ||52 ||2 ||14 ||16 ||93 ||7 ||1 ||2 ||3 ||6
|-
| 2008-2009|| Ässät Pori || SM-liiga ||49 ||12 ||15 ||27 ||62 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2009-2010|| Ässät Pori || SM-liiga ||32 ||5 ||16 ||21 ||36 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2010-2011 ||Ässät Pori ||SM-liiga || 60|| 11|| 26|| 37|| 52|| 6|| 2|| 1|| 3|| 18
|-
|2011-2012 || KalPa Kuopio ||SM-liiga || 55|| 10|| 33|| 43|| 75|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2012-2013 || KalPa Kuopio ||SM-liiga || 8|| 2|| 5|| 7|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2012-2013 || Avangard Omsk || KHL || 30|| 3|| 5|| 8|| 36|| 12|| 0|| 0|| 0|| 4
|-
|2013-2014 || HIFK || Liiga || 12|| 1|| 2|| 3|| 6|| 1|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| 2014-2015 || HIFK || Liiga || 48|| 8|| 8|| 16|| 59|| 7|| 0|| 1|| 1|| 2
|-
| 2015-2016 || Ässät Pori || Liiga ||24 ||2 ||6 ||8 ||6 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2016-2017 || Ässät Pori || Liiga ||49 ||5 ||9 ||14 ||59 ||3 ||2 ||1 ||3 ||0
|-
| 2017-2018 || Ässät Pori || Liiga ||56 ||5 ||16 ||21 ||26 ||6 ||2 ||2 ||4 ||0
|-
| 2018-2019 || Hockey Club Bolzano || EBEL ||53 ||3 ||9 ||12 ||36 ||5 ||0 ||0 ||0 ||0

Références 

Naissance en octobre 1984
Joueur international finlandais de hockey sur glace
Joueur de l'Ässät Pori
Joueur du KalPa Kuopio
Joueur de l'Avangard Omsk
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du HIFK
Joueur du HC Bolzano
Naissance à Pori